

Astronomia 
 Darwin – cratere lunare
 Darwin – cratere su Marte
 Darwin – missione spaziale dell'Agenzia spaziale europea
 1991 Darwin – asteroide della fascia principale

Geografia 

 Ghiacciaio Darwin – ghiacciaio della Terra di Oates

 Darwin – comune della provincia di Río Negro

 Darwin – capitale del Territorio del Nord
 Cratere Darwin – cratere meteoritico della Tasmania

 Cordillera Darwin – catena montuosa dell'isola Grande della Terra del Fuoco
 Monte Darwin – massiccio montuoso della cordillera Darwin

 Darwin – census-designated place della contea di Inyo in California
 Darwin – area non incorporata della contea di Clark in Illinois
 Darwin – città della contea di Meeker nel Minnesota
 Darwin – area non incorporata della contea di Meigs in Ohio
 Darwin – area non incorporata della contea di Pushmataha in Oklahoma
 Darwin – città fantasma della contea di Webb in Texas
 Darwin – area non incorporata della contea di Dickenson in Virginia

Persone 
 Benjamin John Darwin, detto "Ben" – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Charles Darwin – naturalista britannico
 Charles Galton Darwin – fisico britannico
 Emma Darwin – donna inglese, cugina di primo grado e moglie di Charles Darwin
 Erasmus Darwin – filosofo, poeta, medico e naturalista britannico
 Francis "Frank" Darwin – botanico britannico, figlio di Charles Darwin
 George Howard Darwin – astronomo e matematico britannico, figlio di Charles Darwin
 Horace Darwin – ingegnere inglese
 Leonard Darwin – politico, economista ed eugenista inglese, figlio di Charles Darwin

Personaggi immaginari 
 Darwin – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Darwin – personaggio del cartone Gumball
 Darwin – porcellino d'India protagonista del film G-Force - Superspie in missione
Darwin - fumetto edito dalla Sergio Bonelli Editore.

Altro 
 Darwin – sistema operativo sviluppato da Apple
 Darwin – rivista di divulgazione scientifica italiana
 Darwin – unità di misura dell'evoluzione proposta dal biologo John Burdon Sanderson Haldane
 Darwin! – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1972
 Darwin Airline – compagnia aerea svizzera
 Darwin Awards – ironico riconoscimento assegnato a qualsiasi persona che abbia aiutato a migliorare il pool genetico umano "rimuovendosi da esso in modo spettacolarmente stupido"
 Darwin College – uno dei collegi costituenti l'Università di Cambridge in Inghilterra
 Medaglia Darwin – premio scientifico conferito dalla Royal Society
 Darwin Day – celebrazione annuale in onore del naturalista inglese Charles Darwin
 Ciao Darwin – programma televisivo